Prolopadorrhynchus appendiculatus är en ringmaskart som först beskrevs av Rowland Southern 1909.  I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Lopadorrhynchus appendiculatus. Enligt Catalogue of Life ingår Prolopadorrhynchus appendiculatus i släktet Prolopadorrhynchus och familjen Lopadorrhynchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Lopadorrhynchus och familjen Lopadorhynchidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
appendiculatus